Булановка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Булановка — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Булановка — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Булановка — деревня в Емельяновском районе Красноярского края.
 Булановка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Булановка — деревня в Ишимском районе Тюменской области.

Река 
 Булановка — река в Калужской области, приток Туросны.